Пульсокси́метр () — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня  капиллярной крови (пульсоксиметрии).

Существует множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (гипоксией). В данном случае показатель сатурации кислорода крови требует постоянного наблюдения.

Принцип действия 

В основу метода положено два явления. Во-первых, поглощение гемоглобином (Hb) света двух различных по длине волн меняется в зависимости от насыщения его кислородом. Во-вторых, световой сигнал, проходя ткани, приобретает пульсирующий характер вследствие изменения объёма артериального русла при каждом сердечном сокращении. Пульсоксиметр имеет периферический датчик, в котором находится источник света двух длин волн: 660 нм («красный») и 940 нм («инфракрасный»). Степень поглощения зависит от того, насколько гемоглобин крови насыщен кислородом (каждая молекула Hb способна присоединить максимум 4 молекулы кислорода). Фотодетектором регистрируются изменения цвета крови в зависимости от этого показателя. Усреднённое наполнение отображается монитором пульсоксиметра.

Существует также специальный вариант пульсоксиметра для измерения уровня карбоксигемоглобина (COHb) и метгемоглобина (MetHb) — .

Современный компактный пульсоксиметр может быть выполнен в форм-факторе небольшого прибора-«прищепки», надеваемого на палец, мочку уха или крыло носа. Существует процедура дезинфекции пульсоксиметров, применяемых у лиц с подозрением на ООИ, путем трехкратного протирания 70 % этиловым спиртом с последующим высушиванием.

История 
Первым человеком разработавший прибор для измерения O2  в крови стал немецкий врач Карл Маттес (1905–1962) . В 1935 году он изобрёл двухволновый измеритель насыщения O2  с красными и зелеными фильтрами (позже красными и инфракрасными фильтрами).

Применение 
 оценка функции дыхательной системы
 анестезиология
 хроническая обструктивная болезнь лёгких
 саркоидоз
 туберкулёз
 COVID-19

Примечания

Литература 
 Шурыгин И. А. Мониторинг дыхания: пульсоксиметрия, капнография, оксиметрия. — СПб.: «Невский Диалект»; М.: «Издательство БИНОМ», 2000. — 301 с. ISBN 5-7940-0043-0

См. также 
 Пульсометр
 тонометр
 Глюкометр
 Спирометр

Ссылки 
 Dr. Iain Wilson, Пульсоксиметрия (часть 1), 2 марта 2009
 Руководство ВОЗ по пульсоксиметрии, 2009
 Д. А. Рогаткин. Физические основы оптической оксиметрии / Медицинская физика 2012 № 2
Медицинские измерительные приборы